deska – materiał budowlany z drewna
 deska Galtona – praktyczna wizualizacja schematu Bernoulliego
 deska lożowa – referat wygłaszany w loży wolnomularskiej
 deska (tenis stołowy)
 deska ortopedyczna – specjalny rodzaj noszy ułatwiających stabilizację poszkodowanego i jego transport
 deska (plank) – podpór na przedramionach
 deska do pływania – deska do ćwiczeń w wodzie
 deska rozdzielcza – element wyposażenia przedziału pasażerskiego samochodu
 deska sedesowa – plastikowa lub drewniana obręcz z podnoszoną klapą, nakładana na muszlę klozetową
 deska snowboardowa – element wyposażenia służący do uprawiania snowboardingu